Spaho ist der Familienname folgender Personen:

 Fehim Spaho (1877–1942), Großmufti von Jugoslawien
 Mehmed Spaho (1883–1939), jugoslawischer muslimischer Politiker